

Сучасні райони 
 Свердловський район — район у Орловській області (Росія)
 Свердловський район — район у місті Перм (Росія)
 Свердловський район — район у місті Красноярськ (Росія)

Колишні райони 
 Свердловський район — до 1932 року назва Сокольського району Вологодської області (Росія)
 Свердловський район — адміністративний район міста Ленінград (СРСР) у 1936–1960 роках
 Свердловський район — до 1995 року назва Байзацького району Жамбильської області (Казахстан)
 Свердловський район — до 1992 року назва Джандарського району Бухарської області (Узбекистан)
 Свердловський район — до 2016 року назва Довжанського району Луганської області (Україна)